Arabistan steht für:

 Chuzestan (Region), historische Landschaft im Südwesten des Iran